Чемпіонат Албанії 1969–1970 — 31-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Партизані взяв участь у Кубку володарів кубків 1970—1971 як переможець Кубка Албанії 1969—1970.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1969—1970
Албанія
Албанія